Fellblende steht für
 ein Mittel und Verfahren zum Färben von Fellen, siehe Pelzveredlung#Decken, Blenden
 einen Pelzbesatz auf einer Textilkante